Aceasta este lista planetelor minore cu numerele 224001–225000.

224001–224100

224101–224200

224201–224300

224301–224400

224401–224500

224501–224600

224601–224700

224701–224800

224801–224900

224901–225000

Referințe
Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (220001)-(225000) (IAU Minor Planet Center)

Lista planetelor minore (224001-225000)